Příjmení Dušek pochází z osobního jména Duchoslav (ve významu "slavný duchem"). První dochovaný záznam o tomto příjmení pochází z roku 1572 („Duchoslav jinak Dušek“). Ženskou variantou je Dušková.

Chybným čtením starší pravopisné formy příjmení Dušek vznikla příjmení Dufek, Duffek.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Antonín Dušek – více osob
 Benjamin Dušek (1801–?) – český kantor a hudební skladatel, bratr Františka Duška
 Bohumil Dušek (* 1923) – hudební vědec a skladatel
 Cyril Dušek (1881–1924) – český a československý politik
 Čeněk Dušek – duchovní Reformované církve a superintendent její české větve v letech 1910–1918
 Dušan Dušek (* 1946) – slovenský spisovatel, dramatik a scenárista
 František Dušek (rozcestník) – více osob
 Jan Dušek (výtvarník) (* 1942) – český jevištní a kostýmní výtvarník
 Jan Dušek (skladatel) (* 1985)
 Jan Vítězslav Dušek (1891–1966) – český sochař
 Jaromír Dušek (* 1953) – český odborář
 Jaroslav Dušek (* 1961) – český filmový a divadelní herec
 Jaroslav Dušek (sbormistr) (1899–?) – český sbormistr a hudební pedagog
 Jiří Dušek – více osob
 Ladislav Dušek – více osob
 Martin Dušek (* 1978) – český režisér dokumentárních filmů.
 Michael Dušek (* 1958) – německý fotbalista a trenér
 Richard Dušek (1910–1977) – český výtvarník a učitel
 Robert Dušek (* 1967) – český europoslanec
 Rudolf Dušek (1917–2012) – český katolický kněz, jezuita, pedagog, psycholog a vězeň nacistického i komunistického režimu
 Václav Dušek (rozcestník) – více osob
 Vavřinec Josef Dušek (1858–1911) – středoškolský profesor, historik, dialektolog, etnograf a překladatel
 Zdeněk Dušek – více osob
 Anna Dušková (* 1999) – česká krasobruslařka
 Eva Dušková (1931–2019) – česká politická vězeňkyně komunistického režimu
 Hermína Dušková (1910–2012) – česká mecenáška umění
 Josefína Dušková (1754–1824) – česká operní pěvkyně
 Libuše Dušková (* 1930) – česká jazykovědkyně-anglistka
 Ludmila Dušková (1932–2010) – česká překladatelka a nakladatelská redaktorka
 Marie Dušková (1903–1968) – česká básnířka
 Sáša Dušková (1915–2002) – česká historička a archivářka

jiný význam
 Dušek (planetka) – planetka č. 14054, objevená r. 1996 M. Tichým a Z. Moravcem

Odkazy

Reference

Externí odkazy